Uitgeverij Meulenhoff, een voormalige Nederlandse uitgeverij, in 1994 gesplitst in PCM Algemene Uitgeverijen en Meulenhoff Educatief
 ThiemeMeulenhoff, een educatieve uitgeverij die in 2000 ontstond na de fusie tussen Meulenhoff Educatief, Thieme en SMD
 Lannoo (uitgeverij), de Meulenhoff Lannoo Groep